SGN steht für:
 Flughafen Tan-Son-Nhat (IATA-Code), Vietnams größter internationaler Flughafen in Ho-Chi Minh Stadt
 Schweizerische Gesellschaft für Nuklearmedizin
 Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (bis November 2008: Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft – SNG), gemeinnützige Organisation
 SG Neukölln Berlin

sgn steht für:
 Gebärdensprachen (ISO-639-2-Code), siehe Liste der Gebärdensprachen
 Signumfunktion, eine mathematische Funktion

SGN